Иванцево — топоним в России.

Населённые пункты

Вологодская область 
 Иванцево — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Иванцево — деревня в Ивановском районе.
 Иванцево — село в Фурмановском районе.
 Иванцево — деревня в Шуйском районе.

Кировская область 
 Иванцево — село в Белохолуницком районе.

Московская область 
 Иванцево — деревня в Волоколамском районе.
 Иванцево — деревня в Дмитровском районе.
 Иванцево — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Иванцево — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область 
 Иванцево — село в Лукояновском районе.

Новгородская область 
 Иванцево — деревня в Поддорском районе.
 Иванцево — деревня в Старорусском районе.

Псковская область 
 Иванцево — деревня в Лычёвской волости Великолукского района.
 Иванцево — деревня в Пореченской волости Великолукского района.
 Иванцево — деревня в Дедовичском районе.
 Иванцево — деревня в Красногородском районе.
 Иванцево — деревня в Михайловской волости Локнянского района.
 Иванцево — деревня в Самолуковской волости Локнянского района.
 Иванцево — деревня в Невельском районе.
 Иванцево — деревня в Опочецком районе.
 Иванцево — деревня в Усвятском районе.

Смоленская область 
 Иванцево — деревня в Сычевском районе.

Тверская область 
 Иванцево — деревня в Калининском районе.
 Иванцево — деревня в Лихославльском районе.
 Иванцево — деревня в Рамешковском районе.

Ярославская область 
 Иванцево — деревня в Большесельском районе.
 Иванцево — деревня в Брейтовском районе.
 Иванцево — деревня в Некоузском районе.
 Иванцево — деревня в Переславском районе.
 Иванцево — деревня в Пошехонском районе.
 Иванцево — деревня в Угличском районе.
 Иванцево — деревня в Ярославском районе.

Железнодорожная станция 
 Иванцево — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Дмитровском районе Московской области.